Metretopus är ett släkte av dagsländor. Metretopus ingår i familjen Metretopodidae. 

Kladogram enligt Catalogue of Life och Dyntaxa:

Källor 

Dagsländor
Metretopus